Arenas del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arenas del Rey (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Arenas del Rey (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar